Мариямполски окръг (; ; ) е окръг в Южна Литва. Заема площ от 4463 км2. Административен център е град Мариямполе.

География 
Окръгът е част от етнографската област Судовия. На запад и юг граничи с Полша, на изток с Каунаски и Алитуски окръзи и на север с Таурагски окръг.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 5 общини.

Районни общини:
 Община Вилкавишкис
 Община Шакяй
Общини:
 Община Казлу Руда
 Община Калвария
 Община Мариямполе

Население 
Населението на окръга възлиза на 181 219 души (2008). Гъстотата е 40,6 души/км2.

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Галерия

Източници 

Окръзи в Литва